Прогулка — см. ходьба.
 Прогулка — фильм Алексея Учителя (2003 год).
 Прогулка — фильм Роберта Земекиса (2015 год).
 Прогулка — вариант перевода названия фильма Николаса Роуга «Обход» (1971 год).
 Прогулка — рассказ Роберта Шекли (1971 год).
 Прогулка — песня Земфиры.
 
 Майская прогулка — массовое мероприятие, проводимое каждое 3-е воскресенье мая в Екатеринбурге.